Een verkeersweg:
 N460 (België)
 N460 (Frankrijk)
 N460a (Frankrijk)
 N460 (Nederland), zie Provinciale weg 460

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing